«Страна́ прили́вов» () — художественный фильм режиссёра Терри Гиллиама, экранизация одноимённого романа американского писателя Митча Каллина.

Съёмки «Страны приливов» стартовали 27 сентября 2004 года в Саскачеване, Канада, и продолжались до 1 декабря, во время творческого отпуска, который Терри Гиллиам взял при работе над «Братьями Гримм». Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре 2005 года, фильм был неоднозначно воспринят и критикой и зрителями из-за смелых сцен на грани педо- и некрофилии.

Сюжет 
Одиннадцатилетняя девочка Джелиза-Роуз живёт вместе с полусумасшедшими родителями-наркоманами, отец принимает героин, а мать — метадон. Однако Джелиза-Роуз чувствует себя абсолютно нормально в этой маргинальной обстановке. С детской наивностью она приготавливает отцу героин, помогает ему делать инъекцию, отправляя его «на каникулы». Вскоре мать умирает, после очередной дозы. Сначала отец решает сжечь её тело, завернув его в простыню, наподобие викингского обряда, но девочка призывает его к рассудку, и они спешно покидают квартиру.

Джелиза-Роуз вместе с отцом направляются в места, где он вырос. Они приезжают в пустынное место, где кроме дома с облезлыми стенами и желтых полей ничего нет. Отец приводит девочку в старый заброшенный дом, исписанный вандалами и полный мусора. Там он быстро находит себе кресло-качалку и, вколов дозу, навсегда отправляется в очередное «путешествие». Девочка продолжает общаться с мертвым телом отца, не понимая, что он мертв, наряжая его в женский парик и делая макияж. Джелиза не скучает — у неё есть четыре кукольных головы, с которыми она разговаривает, дом, где она ловит белок, бескрайние поля, в которых она знакомится с жутковатой соседкой-ведьмой и её слабоумным братом, имеющим страшные шрамы на всей длине головы, мечтающим убить огромную акулу, за которую он принимает скорый поезд, проходящий дважды в сутки.

Соседка Делл ведет себя как сумасшедшая, много времени она проводит за таксидермией — созданием чучел животных, которыми полон весь ее дом.

Джелиза-Роуз следит за Дэлл и выясняет, что за товары, которые ей привозит парень из города, она платит своим телом. Девочка застает их за этим занятием, роняет одно из чучел и в испуге бежит домой. С тех пор у нее появляется навязчивая идея — увидеть «секрет» Диккенса, брата Дэлл с ограниченными возможностями здоровья.

Дэлл навещает Джелизу, вместе с Диккенсом она превращает мертвого отца девочки в мумию. Втроем они убираются во всем доме, красят стены в белый цвет и затем устраивают «семейный» ужин, перед которым Дэлл молится и называет себя «хранителем молчаливых душ». За столом находятся Дэлл, Диккенс, Джелиза и ее мумия-отец. После ужина Дэлл и её брат возвращаются к себе домой, оставляя девочку одну.

Спустя время Джелиза обнаруживает у себя в доме Диккенса, который в парике, который девочка надевала ранее на отца, раскачивается на кресле-качалке, где и умер её отец. Они заговаривают, и Диккенс рассказывает, что раньше в этом доме жила старуха — бабушка Джелизы — и что она целовала Диккенса в детстве. Он называет ее «милой целовательницей». Диккенс всё больше привлекает Джелизу как парень. Она тоже хочет быть милой целовательницей. Они по-детски целуются. Диккенсу около 25 лет, но из-за операций по причине эпилепсии его разум повредился и остановился на детском уровне.

Джелизе-Роуз очень сильно хочется увидеть «секрет» Диккенса, и, наряжаясь в свадебное платье, она приходит к нему домой. В небольшом домике, служащем для таксидермии, Джелиза находит Диккенса. Она хочет быть его женой и вечно его любить. Диккенс отводит её в свою комнату, обещая показать свой «секрет», предупреждая её по дороге быть осторожной, так как в доме находится его мать. В комнате Диккенс показывает секрет — это динамит, спрятанный у него под кроватью. Диккенс хочет, когда состарится, устроить конец света и обязательно победить акулу, ведь он — смелый капитан подводной лодки «Лизы». Он говорит, что тогда все будут считать его героем. В то же время Джелиза говорит, что будет с ним вечно. Она лежит на кровати, Диккенс хочет приблизиться к ней и накрывает её своим телом. Внезапно он падает, в соседней комнате раздается звон, там — мумия матери Диккенса. В этой комнате установлен алтарь матери, там Джелиза находит фотографии отца и Дэлл: оказывается, они были знакомы в молодости, и даже были близки.

В комнату врывается Дэлл, она набрасывается на Джелизу, у Диккенса от истерики происходит эпилептический припадок. Он в судороге бьётся на полу. В результате борьбы Дэлл и Джелизы разрушается мумия её матери. Джелиза сбегает, а Дэлл жалеет мумию, как только что потерянную мать. В это время Диккенс продолжает биться в припадке на полу.

Фильм оканчивается огромным взрывом, ударная волна которого разбивает стёкла в доме Джелизы. Это значит, что Диккенс убил акулу. Девочка идёт на свет от огня и находит разбившийся поезд. Вокруг раненые люди, одна из пассажирок поезда обращает на неё внимание. Недалеко от них Дэлл в истерике ищет Диккенса, но он не отзывается. Женщина, пригревшая Джелизу, обещает позаботиться о ней.

В ролях

Награды и номинации 
Фильм удостоен премии ФИПРЕССИ на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Награда досталась фильму вопреки мнению большинства аккредитованных журналистов, выступивших резко против картины Гиллиама.

Шесть номинаций на национальную канадскую кинопремию «Джини» за 2006 год, в том числе в категории «лучшая актриса» для Джодель Фёрланд.

См. также 
 «Лабиринт фавна»

Ссылки 

 Официальный сайт фильма «Страна приливов»(не работает?)
 Интервью Терри Гиллиама сайту IGN Filmforce
 Рецензия Андрея Плахова
 Фотографии Джеффа Бриджеса со съемок фильма
 Хроника производства «Страны приливов»

Фильмы-драмы Канады
Фильмы-драмы Великобритании
Экранизации романов США
Фильмы Великобритании 2005 года